Traubengraben ist ein Gewässername:

 Traubengraben (Eichgraben), linker Zufluss des Eichgrabens (zur Elsenz) bei Hoffenheim, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Traubengraben (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach (zur Donau) im Pfrunger Ried in der Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg